Neil Robertson peut désigner :
 Neil Robertson (né en 1982), joueur professionnel de snooker ;
 Neil Robertson (né en 1938), mathématicien.